Älgträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Älgträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,21 km²)
Älgträsket (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3,07 km²)
Älgträsket (Lycksele socken, Lappland, 716819-163080), sjö i Lycksele kommun,  (70,2 ha)
Älgträsket (Lycksele socken, Lappland, 718563-162150), sjö i Lycksele kommun,  (21,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn